Валентин Алексеевич Николаев (1 сентября 1944, Ульяновская область, РСФСР) — советский тренер по фигурному катанию.

Биография 
В. А. Николаев родился 1 сентября 1944 года в Ульяновской области РСФСР.

Закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, а в 1992 году — факультет физического воспитания Одесского государственного педагогического института имёни К. Д. Ушинского.

С 1971 года занимается тренерской деятельностью. Работал в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по фигурному катанию в Одессе. Тренировал Оксану Баюл и Вячеслава Загороднюка.

Живёт и работает в США.

Награды 
 Звание «Заслуженный тренер Украинской ССР».

 Звание «Заслуженный тренер СССР»

Литература 
 Випускники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського: біографічний словник / В. М. Букач . — Ч. 3. — Одеса: ПНПУ, 2022. — С. 42.

Ссылки 
 Энциклопедия современной Украины

Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского
Заслуженные тренеры Украинской ССР
Заслуженные тренеры СССР
Тренеры по фигурному катанию СССР
Выпускники Петербургского университета путей сообщения